Kevin King, giocatore statunitense di football americano
 Kevin King, tennista statunitense